Le Royaume de Sogn était l'un des petits royaumes norvégiens du Moyen Âge. Il était situé dans le fylke actuel de Sogn og Fjordane.

Voici quelques rois connus de Sogn :
 Harald Gullskjegg (barbe dorée), père de Ragnhild, première épouse de Halfdan le noir
 Halfdan le noir
 Harald à la belle chevelure

Sogn
Sogn
Sogn
Royaume de Sogn